Даг Сигерс (, род.1952, Сетокет, Нью-Йорк, США) — американский автор-исполнитель американы и кантри. С 1970-х годов неудачно пытался начать карьеру музыканта и работал плотником, но ввиду алкогольной и наркотической зависимости стал бездомным. В 2014 году был обнаружен на улицах Нэшвилла съёмочной группой документалистов из Швеции во главе с кантри-певицей Джилл Йонсон и спел для них композицию «Going Down to the River» собственного авторства. Благодаря Йонсон, он получил возможность записать эту песню в профессиональной студии и в итоге трек возглавил чарт продаж в шведском iTunes. Одноимённый дебютный альбом Сигерса занял вершину шведского национального чарта Sverigetopplistan и стал № 25 в американском Top Country Albums. В дальнейшем артист выпустил ряд успешных дисков, несколько видеоклипов, активно гастролировал и написал автобиографическую книгу.

Биография

Начало 
Певец вырос в городе Сетокет, штат Нью-Йорк. Благодаря родителям он с ранних лет приобщился к традиционному кантри таких артистов как Хэнк Уильямс, Пэтси Клайн, Фэрон Янг и Уэбб Пирс. Когда ему было восемь, отец покинул семью, но оставил Сигерсу коллекцию 78-оборотных грампластинок. Впоследствии, как и большинство подростков того времени, Сигерс воодушевился рок-н-роллом и начал играть на гитаре. Особенно он увлекался творчеством Джона Леннона. Первую собственную песню Сигерс написал в 16 лет, а после окончания школы стал играть в кантри-группе. С тех пор он перебрался в окрестности Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке и жил как странствующий музыкант. В этот период, по признанию Сигерса, у него развилась зависимость от алкоголя и наркотиков, сохранявшаяся почти 40 лет.

В начале 1970-х годов музыкальные устремления Сигерса привели его в техасский Остин, где он взял сценический псевдоним Duke the Drifter (). Там он встретил будущего гитариста и продюсера Бадди Миллера, с которым не только выступал, но и жил какое-то время с ним и его женой. В то время Сигерс глубоко проникся только зарождавшимся кантри-роком таких исполнителей как The Byrds, Buffalo Springfield, Нил Янг и записями Грэма Парсонса с Эммилу Харрис — их творчество возродило его сильный интерес к музыке кантри. Однако затем Сигерс покинул Остин и вернулся в родной в штат Нью-Йорк, где у него появились жена и дети. На тот момент он полностью отошёл от музыки и работал плотником. Между тем его бывший напарник Миллер, напротив, добился успеха на творческом поприще и в дальнейшем сотрудничал с такими артистами как Харрис, Роберт Плант, Люсинда Уильямс и Элисон Краусс.

В 1997 году Сигерс вновь попытался запустить музыкальную карьеру, для чего перебрался в Нэшвилл. Потерпев очередную неудачу, он опять работал плотником, а из-за алкогольной и наркотической зависимости в итоге стал бездомным. Между редкими периодами трудоустроенности Сигерс жил в палатке, которую ставил в лесу или под мостом. Параллельно он сочинял песни в дополнение к тем, которые писал ещё 25 лет назад. В это время он наладил контакты с местными организациями помощи бездомным — Nashville Rescue Mission и Little Pantry That Could — и был замечен директором последней Стейси Дауни. Сигерс давал выступления для нужд этого учреждения, а также годами играл на улице. Его манера пения была вдохновлена записями Хэнка Уильямса, а среди обычных мест дислокации в городе значились Вторая и Шарлотт Авеню. В 2012 году местный музыкант Аарон Эспе решил привлечь внимание к таланту Сигерса, выложив в соцсети снятый на телефон фрагмент его уличного выступления под названием Who is Doug Seegers? (), но желаемого эффекта не добился.

Первый успех 

В 2014 году Нэшвилл посетила съёмочная группа шведской телепередачи Jills Veranda во главе с её ведущей — кантри-певицей Джилл Йонсон. Задавшись целью подобрать для сюжета музыкантов с трудной жизненной судьбой, они в итоге вышли на Стейси Дауни и проводимые её организацией благотворительные вечера авторов-песенников, а та в свою очередь навела их на Сигерса. Изначально он отказался от взаимодействия с документалистами, но в конце концов исполнил для них песню «Going Down to the River» собственного авторства. Эту композицию он сочинил двумя годами ранее, используя в ней тему погружения в воду как метафору очищения от грехов, популярную в искусстве с давних времён. Впечатлившись песней и характерной вокальной подачей музыканта, Йонсон и её продюсер изменили сценарий программы специально под Сигерса. Кроме того, певица устроила ему рекорд-сессию в студии Cash Cabin, в которой когда-то записывались Джонни Кэш и Джун Картер. Полученный трек она издала в Швеции, где он возглавил чарт продаж iTunes. В этой стране Сигерс стал большой знаменитостью — много выступал и участвовал в различных телешоу, обеспечив также приток шведских туристов в Нэшвилл.

На волне успеха музыкант получил возможность записать дебютный альбом в нэшвиллской студии Sound Emporium Джека «Ковбоя» Клемента, продюсировать который взялся Уилл Кимбро. Последний решил задействовать в процессе другого известного продюсера и гитариста — им оказался ни кто иной как Бадди Миллер. Сперва Миллер отказался ввиду нехватки времени, но когда узнал над чьим проектом предстоит работать, согласился помочь и привлёк в него Эммилу Харрис. Вместе с ней Сигерс записал песню «She» Грэма Парсонса. В сессиях также участвовали сам Кимбро, Фил Мадейра, Аль Перкинс и скрипачка Барбара Лэмб. Альбом вышел в том же 2014 году под названием Going Down to the River и занял вершину шведского национального чарта Sverigetopplistan, на которой продержался 10 недель. В Швеции Сигерс провёл в тур из 60 концертов и стал предметом часового документального фильма. На родине его релиз был издан лейблом Rounder Records и достиг позиции № 25 в Top Country Albums. В поддержку альбома Сигерс отыграл и американское турне — своё первое с 1970-х годов (с тех пор, когда он гастролировал по Техасу на пару с Миллером). Во время путешествия по США среди его партнёров по сцене на разных фестивалях были Дуайт Йокам и Нил Янг.

Последующие работы 
Добившись успеха, певец обзавёлся менеджментом, радио-промоутером, концертным агентом, PR-специалистами и другими прежде недоступными ему атрибутами. Будучи музыкальным продюсером телесериала «Нэшвилл», Миллер пристроил песню Сигерса «Angie’s Song» в один из эпизодов. В декабре 2014 года Сигерс дебютировал в Grand Ole Opry, выступив на сцене «материнской церкви кантри» — концертного зала Ryman Auditorium. С тех пор артист также выпустил несколько видеоклипов. Появившись в телешоу Йонсон Jill’s Veranda, Сигерс записал с ней совместный альбом In Tandem (2015), занявший вершину национального чарта Швеции. Затем последовали рождественский Let’s All Go Christmas Caroling Tonight (2015) и очередной авторский релиз Walking on the Edge of the World (2016). Далее Сигерс выпустил трибьют одному из родоначальников современного кантри Хэнку Уильямсу под названием Sings Hank Williams (2017). В мае 2019 года на сайте журнала Billboard состоялась премьера нового видеоклипа Сигерса на автобиографическую песню «Give It Away». Композиция вскоре появилась на его очередном альбоме — A Story I Got to Tell (2019). Помимо фирменного кантри-звучания Сигерса, данная работа включала элементы соула, блюза, рока и госпела.

Дискография

Альбомы

Синглы

Видеоклипы

Библиография

Полезные ссылки

Примечания 

Американа (музыка)
Кантри-музыканты США